Strittmatter ist der Familienname folgender Personen:

 Cyd Strittmatter, US-amerikanische Schauspielerin
 Erwin Strittmatter (1912–1994), deutscher Schriftsteller
 Eva Strittmatter (1930–2011), deutsche Lyrikerin
 Fred Strittmatter (1923–1985), deutscher Filmkomponist
 Gerhard Strittmatter (* 1961), deutscher Radsportler
 Hans Strittmatter (1928–2014), deutscher Fußballspieler
 Kai Strittmatter (* 1965), deutscher Journalist
 Klaus Strittmatter (* 1936), deutscher Moderator und Funktionär
 Nadine Strittmatter (* 1984), Schweizer Model

 Rolf Strittmatter (* 1955), Schweizer Leichtathlet und Bobfahrer
 Stephen Strittmatter (* 1958), US-amerikanischer Neurologe
 Thomas Strittmatter (1961–1995), deutscher Dramatiker

Siehe auch:
 Erwin-Strittmatter-Gymnasium
 Thomas Strittmatter Drehbuchpreis
 Thomas-Strittmatter-Gymnasium